«Европа, Европа» (; , дословно — «Соломон из гитлерюгенда») — польско-немецко-французский фильм военной тематики режиссёра Агнешки Холланд.

Фильм снят на основе автобиографии Соломона Переля, изданной в 1989 году, описывающей судьбу еврейского подростка, который, чтобы избежать нацистского преследования, выдавал себя за немца. Диалоги в фильме в основном ведутся по-немецки, хотя в отдельных сценах употребляются также идиш, польский и русский языки.

Сюжет 
1938 год. Соломон, еврейский подросток, живёт с семьёй в Германии. Перед самой его бар-мицвой происходят события Хрустальной ночи, в которых гибнет его сестра. Семья решает бежать в Польшу, но в сентябре 1939 года и туда приходят немцы.

Родители, чтобы спасти сына, посылают Соломона в СССР. Два года он проводит в детском доме в Гродно, попадая под влияние коммунистической пропаганды, вступает в комсомол. Но 22 июня 1941 года война нагоняет его и здесь. Во время эвакуации Соломон отстал от своих и попал в плен в числе других беженцев и красноармейцев. На его глазах немцы сортируют пленных: евреев и политработников отделяют, чтобы вскоре расстрелять. Чтобы выжить, Соломон, который отлично говорит по-немецки, прячет документы и выдаёт себя за фольксдойча из Гродно, Йозефа Петерса, чьи родители погибли от рук большевиков. Так он становится сыном полка в немецкой части.

Благодаря владению языками (он знал также польский и русский), Соломон становится переводчиком в воинской части. Переводил расстрельные приговоры, и даже встретил пленного Якова Джугашвили.

Усыновлённого высокопоставленным офицером Соломона посылают в элитную школу гитлерюгенда. Там он всеми силами скрывает своё еврейство. Даже своей девушке Лени он не может открыться, хотя её мать и узнаёт правду, но не выдаёт его. Соломон остаётся в школе до конца войны, пока не приходит Красная армия. Потом он репатриируется в Палестину.

В ролях 
 Марко Хофшнайдер — молодой Соломон Перель, Салли, Йозеф Петерс
 Жюли Дельпи — Лени
 Рене Хофшнайдер — Исаак, брат Салли
 Пётр Козловский — Давид, брат Салли
 Андре Вильм — солдат Роберт Келлерман
 Эшли Варенгер — Герд
 Галина Лабонарска — мать Лени
 Клаус Абрамовский — отец Соломона
 Мишель Глейзер — мать Соломона
 Марта Сандрович — Берта, сестра Салли
 Натали Шмидт — Бася, кассирша в кинотеатре
 Дельфине Форест — Инна Моисеевна
 Мартин Мария Блау — Ульмайер
 Анджей Масталеж — Зенек Драч, молодой поляк в комсомольской школе
 Анна Сенюк — нацистка
 Ганс Цишлер — капитан фон Леренау
 Рышард Петруский — Адольф Гитлер во сне
 Алёша Авдеев — советский майор
 Артур Барцис — советский солдат, взятый в плен немцами
 Тадеуш Войтех — зубной врач
 Кама Ковалевска — Катя, дочка шинкаря
 Збигнев Бельский — воспитатель в комсомольской школе
 Ярослав Груда — советский солдат в комсомольской школе
 Богдан Эймонт — советский солдат
 Влодзимеж Мусял — немецкий жандарм у ворот гетто
 Александер Беднаж — немец в трамвае, идущем через гетто в Лодзи
 Влодзимеж Пресс — Яков Джугашвили
 Соломон Перель — в роли самого себя
 Станислав Затлука

Награды и номинации

Награды 
 Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке — 1991 год

Номинации 
 BAFTA Лучший фильм на иностранном языке — номинация 1993 года
 Премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий — номинация 1991 года

Примечания 

Фильмы Агнешки Холланд
Фильмы-биографии Германии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Польши
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Польши
Фильмы о Холокосте
Фильмы о Белоруссии
Польские фильмы о Второй мировой войне
Фильмы-биографии Польши
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы:Персонаж:Адольф Гитлер
Фильмы Франции 1990 года
Фильмы Польши 1990 года
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы, основанные на реальных событиях